De Supercup van Kazachstan 2012, de vijfde Supercup van Kazachstan,was een wedstrijd tussen landskampioen Şaxter FK Qarağandı en bekerwinnaar Ordabası FK Şımkent.

2012
Kazachstan
Sport in Astana